České příjmení Šámal nosí více osobností:

Muži 
Jaromír Šámal (1900–1942) – český zoolog, entomolog a hydrobiolog
Jaroslav Šámal (1922–2011) – člen Jednoty legionářů Mladá Boleslav, čestný občan Mladé Boleslavi
Jiří Šámal (* 1934) – český kameraman
Jiří Šámal (* 1972) – český fotbalista, záložník
Pavel Šámal (* 1953) – český právník
Přemysl Šámal (1867–1941) – český politik
Zdeněk Šámal (* 1966) – český televizní novinář

Ženy 
Barbora Šámalová (* 1974) – česká novinářka a reportérka, zahraniční zpravodajka České televize